Арцыбушев — русская фамилия. Арцыбашевы (Арцыбушевы) — русский дворянский род.

Происхождение фамилии 
Старинная русская фамилия явно тюркского происхождения. Определенной этимологии нет. Полагают, что Арцыбаш — из артубаш — заостренная голова, либо от артыбаш — особенный, превосходящий других. (Ф). Эта фамилия поддаётся этимологизации только на тюркской основе. С одной стороны она созвучна с топонимом Artybas в значении «вершина речного порога». С другой стороны со сложным именем в значении «лишний, излишний, излишек; особенный, превосходящий». Таким образом фамилия может быть образована или от прозвища, см. второе значение или от географического названия Артыбаш.

Известные носители 
 Арцыбушев, Алексей Петрович (1919—2017) — писатель, член Союза художников, бывший узник ГУЛАГа.
 Арцыбушев, Константин Дмитриевич (1849—1901) — известный коллекционер живописи, инженер-путеец, курский дворянин, один из директоров правления «Общества Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги».
 Арцыбушев, Николай Васильевич (1858—1937) — русский композитор, председатель петербургского отделения Императорского русского музыкального общества (с 1910).
 Арцыбушев, Юрий Константинович (1877—1952) — русский художник-портретист, издатель и редактор, основатель журнала «Зритель».

См. также 
 Арцыбашев
 Арцыбашевы

Примечания